Уранио Фонтана (; 1815 год, Изео, королевство Ломбардия–Венето — 1881 год, Париж, Франция) — итальянский композитор и музыкальный педагог.

Биография 
Уранио Фонтана родился в ноябре 1815 года в Изео, в королевстве Ломбардия-Венето. Музыкальное образование получил в Миланской консерватории, которую окончил в 1833 году. Его учителями были Франческо Базили и Гаэтано Пьянтанида.

Премьера первой оперы композитора «Изабелла ди Лара» () состоялась в Риме в 1837 году. Во время поездки в Париж он написал для Театре де ля Ренессанс оперу «Цыган» (). Том же году отправился в Грецию, получив место музыкального руководителя Итальянского театра в Афинах, но вскоре подал в отставку и в 1841 году вернулся в Италию. В следующем году поставил в Падуе свою новую оперу «Джулио д'Эсте» (). В 1847 году на сцене театра Каркано в Милане была поставлена самая известная опера Уранио Фонтана «Вакханцы» ().

В 1848 году композитор переехал в Париж. 31 декабря 1853 года на сцене театра Лирик была поставлена его опера «Елизавета, или Дочь изгнанника» (), представлявшая собой версию оперы Гаэтано Доницетти «Восемь месяцев за два часа» (). 1 ноября 1856 года он был назначен профессором в Парижской консерватории. Педагогической деятельностью в консерватории композитор занимался до 1865 года. После он продолжил преподавать в частном порядке. В числе его учеников была и знаменитая оперная певица-сопрано, .

Уранио Фонтана умер в Париже в 1881 году.

Творческое наследие 
Творческое наследие композитора включает 5 опер и ряд других сочинений.

Примечания

Ссылки 
 
 

Композиторы Италии XIX века
Оперные композиторы